Zwornik – grupa artystyczna
 Zwornik – przełęcz i rozdroże szlaków turystycznych w Beskidzie Sądeckim
 zwornik – pojęcie z zakresu architektury 
 zwornik – pojęcie z zakresu geografii
 zwornik – pojęcie z zakresu wiertnictwa

Zobacz też 

 Zvornik – miasto w Bośni i Hercegowinie